Alex Evans peut désigner :
 Alec Evans (1939-), dit Alex Evans au Royaume-Uni, joueur et entraîneur de rugby à XV australien ;
 Alex Evans (1965-), romancière française ;
 Alex Evans, programmeur de jeux vidéo britannique ;
 Alexandra « Alex » Evans (1989-), mannequin et actrice britannique ;
 Alexander « Alex » Evans (1997-), cycliste australien ;
 Alex Evans (2000-), joueur de cricket britannique.